Valle del Cumberland (Cumberland Valley) – valle degli Allegani
Cumberland Valley – township della Contea di Bedford, Pennsylvania